Ма́лые Анти́льские острова́ (, , , , также Кари́бские острова́) — цепочка относительно небольших островов в Карибском море, образующая южную и юго-восточную часть архипелага Антильские острова; вместе с Большими Антильскими и Багамскими островами составляют регион, вошедший в историю как Вест-Индия. Общая площадь около 14 тысяч км².

География 

Малые Антильские острова представляют собой длинную цепочку небольших островов между 10 и 19° с. ш. Острова образуют дугу, начинающуюся от острова Аруба, длящуюся на восток до острова Тринидад, которая затем поворачивает на север и северо-восток и упирается в восточный угол Пуэрто-Рико. На семи из них находятся сильные вулканы, а с восточной стороны каждого из этих семи островов расположен ряд известковых островков. В общем, острова производят впечатление горной цепи, разорванной Атлантическим океаном и Карибским морем, изолированные вершины которой выдаются над водой. Траектория Малых Антильских островов более или менее совпадает с краем Карибской тектонической плиты, и многие острова появились в результате процесса субдукции, когда другие тектонические плиты вдавливались под Карибскую плиту. В северо-восточной части зоны субдукции, на границе Северо-Американской и Карибской плит, расположен океанический жёлоб Пуэрто-Рико.

Географически Малые Антильские острова разделяют на Наветренные острова и Подветренные острова (иногда также отдельно выделяют Виргинские острова). Однако в этой номенклатуре нет единогласия. Англичане и французы называют их южную, а также восточную ветвь от Тобаго до Доминики островами Наветренными (, ), острова же, лежащие от Доминики до Пуэрто-Рико, — островами Подветренными (, ). Испанцы же первое название () дают всем Малым Антильским островам от Пуэрто-Рико до Тобаго, второе же название () они, а за ними и некоторые географы, присвоили тем островам, которые рассеяны вдоль северного берега Южной Америки к западу от Тринидада до Арубы. В русском языке закрепился второй вариант.

Высшая точка — вулкан Суфриер на Гваделупе (1467 м), низшая — уровень моря.

Климат 
Климат тропический, пассатный, жаркий, влажный. Осадков 1200—2000 мм в год, на наветренных склонах ливни идут чаще и сильнее, — выпадает до 5000 мм, на подветренных — 700—800 мм. Почвы очень плодородны. Естественная растительность под влиянием человека уступила место сельскохозяйственным культурам и сохранилась лишь эпизодически — саванны, листопадные или вечнозелёные тропические леса, кустарники; на склонах гор, где сельские работы затруднены, уцелели густые вечнозелёные леса.

Морской ветер смягчает жаркий и влажный климат, особенно в горах. Большинство дней солнечные. В апреле и в мае около полудня почти ежедневно выпадают дожди, часто с сильным ветром, продолжающиеся иногда целый час. Следующий период дождей приходится на август-октябрь, жара при этом не спадает и достигает 45 °C. Море здесь поразительной чистоты; прилив и отлив едва заметны. Почти все острова страдают от землетрясений и ураганов.

Жара и сырость делают климат весьма нездоровым, способствующим распространению лихорадки и других «тропических» заболеваний; по тем же причинам изделия из дерева и металла без специальной защиты и ухода быстро портятся.

Кофе, сахарный тростник и табак дают превосходные урожаи и составляют главные предметы земледелия и торговли.

История 
Впервые название этих островов «Антилии» (Antilles) встречается в 1493 году у Петра Мартира д’Ангиера, употребившего применительно к ним во множественном числе название мифического острова Антилия. Позже появилось различие между Малыми и Большими Антилиями.

В период с 1600 по 1730 годы из Франции на Антильские острова переселилось 30 тысяч человек.

Список островов 
На части Малых Антильских островов располагаются восемь независимых государств: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго; другая часть островов исторически распределилась в качестве зависимых территорий между Венесуэлой, Великобританией, Нидерландами, США и Францией. Крупнейшие из заселённых Малых Антильских островов с указанием принадлежности представлены в таблице:

Примечания

Ссылки 
 Rogonzinski, Jan. A Brief History of the Caribbean. New York: Facts on File, 1992.